

Toponyme
 Varen, commune française de Tarn-et-Garonne
 Varen, en français Varonne, commune suisse du canton du Valais

Patronyme
Olga Varen (née en 1928), réalisatrice de télévision française.
Bernhard Varen, en latin Bernard Varenius, (1622-1650/1651), géographe allemand.